Iwanenko ((, ) / Iwanienko) ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Wiktorowna Iwanenko (* 1989), russische Schwimmerin 
 Dmitri Dmitrijewitsch Iwanenko (1904–1994), russischer Physiker ukrainischer Herkunft
 Ju. A. Iwanenko (* 1962), Botaniker
 Oksana Iwanenko (1906–1997), ukrainische Kinder- und Jugendbuchautorin
 Sergej Iwanenko (1953) (* 1953), sowjetisch-russischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Sergej Iwanenko (1959) (* 1959), russischer Politiker
 Walerija Iwanenko (* 2001), ukrainische Hammerwerferin 
 Walerija Wolodymyriwna Iwanenko (1926–1968), sowjetisch-ukrainische Schriftstellerin
 Wjatscheslaw Iwanenko (* 1966), ukrainischer Drehbuchautor, Regisseur und Journalist
 Wjatscheslaw Iwanowitsch Iwanenko (* 1961), russischer Leichtathlet
 Wolodymyr Iwanenko (1954–2006), ukrainischer Produzent
 Yaroslav Ivanenko (* 1975), ukrainischer Tänzer, Choreograf und Ballettdirektor